Tenisový turnaj ATP BNP Paribas Open 2012 se konal ve dnech 5. – 18. března v Indian Wells ve Spojených státech amerických venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do druhé nejvyšší kategorie na okruhu – ATP World Tour Masters 1000. Odměny činily 4 694 969 USD.

Čtvrtý titul v Indian Wells získal Roger Federer. Celkově se jednalo o jeho devatenáctou výhru na turnajích kategorie Masters, čímž vyrovnal rekord Rafaela Nadala a sedmesátý třetí triumf na okruhu ATP.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

  Novak Djoković (semifinále)
  Rafael Nadal (semifinále)
  'Roger Federer (vítěz)
  Andy Murray (2. kolo)
  David Ferrer (3. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (4. kolo)
  Tomáš Berdych (4. kolo)
  Mardy Fish (3. kolo)
  Juan Martín del Potro (čtvrtfinále)
  Janko Tipsarević (3. kolo)
  John Isner (finále)
  Nicolás Almagro (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Gaël Monfils (odstoupil)
  Feliciano López (2. kolo)
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Kei Nišikori (2. kolo)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Fernando Verdasco (3. kolo)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (4. kolo)
  Juan Mónaco (3. kolo)
  Stanislas Wawrinka (3. kolo)
  Marin Čilić (2. kolo)
  Viktor Troicki (2. kolo)
  Marcel Granollers (3. kolo)
  Milos Raonic (3. kolo)
  Radek Štěpánek (3. kolo)
  Kevin Anderson (3. kolo)
  Andy Roddick (3. kolo)
  Juan Ignacio Chela (2. kolo)
  Julien Benneteau (2. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Robby Ginepri
  Denis Kudla
  Jesse Levine
  Sam Querrey
  Jack Sock

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Ruben Bemelmans
  Sergej Bubka
  Amer Delić
  Rik de Voest
  Matthew Ebden
  Andrej Golubjov
  Paolo Lorenzi
  Marinko Matosevic
  Vasek Pospisil
  Bobby Reynolds
  Tim Smyczek
  Rhyne Williams
  Frederico Gil – jako šťastný poražený
  Tobias Kamke – jako šťastný poražený

Odhlášení 
  Robin Söderling (mononukleóza)
  Dmitrij Tursunov

Pavouk

Finálová fáze

2. sekce

3. sekce

4. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále, odstoupili)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (semifinále)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (1. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinále)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Alexander Peya (2. kolo)

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Indian Wells Masters
Tenis v USA v roce 2012